

Codici 
 NOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Nogales, Sonora (Messico)
 nog – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua nogai

Altro 
 Nog – personaggio della serie Star Trek: Deep Space Nine
 NOG – targa automobilistica di Olecko-Goldapski (Polonia)